|-
| 15901 ||  || 12 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 15902 Dostál ||  || 13 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 15903 - ||  || 5 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 15904 Halstead ||  || 29 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 15905 Berthier ||  || 27 septembrie 1997 || Caussols || 
|-
| 15906 Yoshikaneda ||  || 30 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 15907 Robot ||  || 6 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 15908 - ||  || 2 octombrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 15909 - ||  || 8 octombrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15910 - ||  || 6 octombrie 1997 ||  || K. Endate, 
|-
| 15911 Davidgauthier ||  || 4 octombrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 15912 ||  || 13 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 15913 Telemachus ||  || 1 octombrie 1997 || La Silla || 
|-
| 15914 - ||  || 26 octombrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15915 - ||  || 26 octombrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15916 Shigeoyamada ||  || 25 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 15917 Rosahavel ||  || 28 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 15918 Thereluzia ||  || 27 octombrie 1997 || Bornheim || 
|-
| 15919 - ||  || 25 octombrie 1997 ||  || , 
|-
| 15920 - ||  || 29 octombrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 15921 Kintaikyo || 1997 VP || 1 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 15922 Masajisaito || 1997 VR || 1 noiembrie 1997 ||  || K. Endate, 
|-
| 15923 - ||  || 6 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15924 Axelmartin ||  || 7 noiembrie 1997 || Solingen || 
|-
| 15925 Rokycany ||  || 10 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 15926 ||  || 5 noiembrie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 15927 - ||  || 23 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15928 - ||  || 23 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15929 Ericlinton ||  || 22 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 15930 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 15931 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 15932 ||  || 2 decembrie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 15933 - || 1997 YD || 18 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15934 - || 1997 YQ || 20 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15935 - || 1997 YT || 20 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15936 - ||  || 22 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 15937 - ||  || 25 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15938 Bohnenblust ||  || 27 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 15939 Fessenden ||  || 28 decembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 15940 - ||  || 31 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15941 Stevegauthier ||  || 29 decembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 15942 ||  || 23 decembrie 1997 || Kushiro || , 
|-
| 15943 - || 1998 AZ || 5 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15944 - ||  || 8 ianuarie 1998 || Caussols || 
|-
| 15945 Raymondavid ||  || 8 ianuarie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 15946 Satinský ||  || 8 ianuarie 1998 ||  || , 
|-
| 15947 Milligan ||  || 2 ianuarie 1998 || Reedy Creek || 
|-
| 15948 - || 1998 BE || 16 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15949 Rhaeticus || 1998 BQ || 17 ianuarie 1998 ||  || , 
|-
| 15950 Dallago ||  || 17 ianuarie 1998 ||  || 
|-
| 15951 - ||  || 17 ianuarie 1998 || Dossobuono || 
|-
| 15952 - ||  || 24 ianuarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 15953 - ||  || 25 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15954 - ||  || 23 ianuarie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 15955 Johannesgmunden ||  || 26 ianuarie 1998 ||  || 
|-
| 15956 - ||  || 28 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15957 Gemoore ||  || 22 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 15958 - ||  || 30 ianuarie 1998 || Caussols || 
|-
| 15959 - ||  || 24 ianuarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 15960 Hluboká || 1998 CH || 2 februarie 1998 || Kleť || , 
|-
| 15961 ||  || 4 februarie 1998 ||  || 
|-
| 15962 ||  || 15 februarie 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 15963 Koeberl ||  || 6 februarie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15964 Billgray || 1998 DU || 19 februarie 1998 || Oaxaca || 
|-
| 15965 Robertcox ||  || 23 februarie 1998 || Oaxaca || J. M. Roe
|-
| 15966 - ||  || 25 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 15967 Clairearmstrong ||  || 24 februarie 1998 ||  || 
|-
| 15968 - ||  || 27 februarie 1998 ||  || , 
|-
| 15969 Charlesgreen ||  || 1 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15970 - ||  || 22 martie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 15971 Hestroffer ||  || 25 martie 1998 || Caussols || 
|-
| 15972 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 15973 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 15974 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 15975 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 15976 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 15977 - ||  || 19 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 15978 - ||  || 17 august 1998 ||  || 
|-
| 15979 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 15980 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 15981 ||  || 18 octombrie 1998 ||  || , T. Urata
|-
| 15982 - ||  || 11 noiembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 15983 - ||  || 18 noiembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15984 - ||  || 24 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 15985 - ||  || 18 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 15986 Fienga ||  || 7 decembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 15987 - ||  || 15 decembrie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 15988 - ||  || 11 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 15989 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 15990 - ||  || 17 decembrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 15991 - ||  || 17 decembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15992 Cynthia ||  || 18 decembrie 1998 || Farpoint || 
|-
| 15993 - ||  || 24 decembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15994 - ||  || 23 decembrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 15995 - ||  || 25 decembrie 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević, 
|-
| 15996 - ||  || 27 decembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15997 - || 1999 AX || 7 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15998 - ||  || 9 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15999 - ||  || 9 ianuarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 16000 - ||  || 10 ianuarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-